TO, aanduiding van de Canadese stad Toronto, Ontario
 TO, aanduiding van de Italiaanse provincie Turijn
 TO, Transistor Outline, een door JEDEC gedefinieerde transistorbehuizing.
 .to , het top-level-domein voor Togo 

 Tō, een Japanse pagode